Садівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Садівська сільська рада — Волинська область, Луцький район
 Садівська сільська рада — Донецька область, Шахтарський район
 Садівська сільська рада — Житомирська область, Коростишівський район
 Садівська сільська рада — Київська область, Баришівський район
 Садівська сільська рада — Миколаївська область, Арбузинський район
 Садівська сільська рада — Рівненська область, Гощанський район
 Садівська сільська рада — Сумська область, Сумський район
 Садівська сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район
 Садівська сільська рада — Харківська область, Лозівський район
 Садівська сільська рада — Херсонська область, Білозерський район
 Садівська сільська рада — Херсонська область, Голопристанський район